Plattspitze ist der Name folgender Berggipfel:

 Westliche (), Mittlere () und Östliche Plattspitze () im Wettersteingebirge in Bayern, siehe Plattspitzen
 Plattspitze (Pfunderer Berge) (), Gipfel in den Pfunderer Bergen der Zillertaler Alpen in Südtirol

Siehe auch: Plattenspitze